Cultus (geslacht), een geslacht van steenvliegen
Cultus (verering), verering van een godheid, voorwerp of idool